Sonar Ranging is een van de meest voorkomende vormen van afstandsmeting gebruikt in mobiele robotica.

Het principe is eenvoudig. Een luidspreker stoot een kort ultrasoon geluid (ping) uit, niet hoorbaar door het menselijk hoor. Deze geluidsgolven planten zich voort door de lucht. Zodra een object bereikt wordt zal een echo terugkaatsen, ook naar de oorsprong. Door het meten van de tijd tussen Ping en Echo-detectie wordt de afstand berekend.

Robotica